Olaszország
Sommariva del Bosco, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Sommariva Perno, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében